Anselm Dulcet war Kapellmeister und Komponist an der Marienkirche in Danzig.

Er wurde 1566 Nachfolger von Franciscus de Rivulo und amtierte bis 1569. Sein Nachfolger wurde Johann Wanning.
Über sein Leben ist zurzeit nichts weiteres bekannt.

Siehe auch 
Kirchenmusik in Danzig

Einzelnachweise

Kapellmeister
Künstler (Danzig)
Geboren im 15. oder 16. Jahrhundert
Gestorben im 16. oder 17. Jahrhundert
Mann